verkorte vorm van Martinus
Tinus (spin)

Dokter Tinus